Niemcy:
 Rathmannsdorf – dzielnica Staßfurtu
 Rathmannsdorf – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge